Osoby o tym nazwisku:
 Gunnar Wennerström – szwedzki waterpolista, olimpijczyk
 Stig Wennerström – szwedzki żeglarz, olimpijczyk